Kotti – film indyjski
 Kotti – pot. plac Kottbusser Tor w Berlinie

Zobacz też:
 Koti